Wehrschild bezeichnet

 Schild (Schutzwaffe), von einem Kämpfer getragene Schutzwaffe zur Abwehr von Nahkampfwaffen und Geschossen eines Angreifers
 Kriegsnagelungen, hölzernes Objekt, in das während des Ersten Weltkriegs gegen eine Spende Nägel eingeschlagen werden konnten